Gæsterne kan henvise til:

 Gæsterne (film fra 1971) – dansk kortfilm fra 1971 af Jørn Fabricius
 Gæsterne (film fra 1972) – dansk eksperimentalfilm fra 1972 af Per Ingolf Mannstaedt
 Gæsterne – arbejdstitel på den danske spillefilm Speak No Evil af Christian Tafdrup